Course de la Paix juniors, kendt som Fredsløbet, er et cykelløb i Tjekkiet, der blev etableret i 1965 og arrangeres hvert år i maj. Løbet er for juniorer i alderen 17-18 år og er en del af Course de la Paix. Course de la Paix Juniors er en del af UCI Juniors Nation' Cup. Det regnes for et af verdens største U19-etapeløb.

Vindere 

|-
| 1965 || Fritz Germin || ||
|-
| 1966 || Petr Hladik || ||
|-
|  ||colspan=3 align=center|Intet løb
|-
| 1974 || Vladimir Chapovalov || ||
|-
| 1975 || Ivan Romanov || ||
|-
| 1976 || Jiří Korous || ||
|-
| 1977 || Alessandro Paganessi || ||
|-
| 1978 || Falk Boden || ||
|-
| 1979 || Alberto Molinari || ||
|-
| 1980 || Vladimír Kozárek || ||
|-
| 1981 || Berndt Pfister || ||
|-
| 1982 || Christian Jager || ||
|-
| 1983 || Roman Kreuziger || ||
|-
| 1984 || Ondrej Glajza  || ||
|-
| 1985 || Leonid Lebedev || ||
|-
| 1986 || Miroslav Lipták || ||
|-
| 1987 || Luboš Pekárek || ||
|-
| 1988 || František Trkal || ||
|-
| 1989 || Petr Cirkl || ||
|-
| 1990 || Danilo Klaar || ||
|-
| 1991 || Jiří Pospíšil || ||
|-
| 1992 || Petr Herman || ||
|-
| 1993 || Janek Ermal || ||
|-
| 1994 || Dmitrij Parfimovitj || ||
|-
| 1995 || Denis Mensjov || ||
|-
| 1996 || Denis Bondarenko || ||
|-
| 1997 || Christian Werner || ||
|-
| 1998 || Michal Mourecek || ||
|-
| 1999 || Fabian Cancellara || ||
|-
| 2000 || Piotr Mazur ||  Łukasz Bodnar ||  Tomasz Dejewski
|-
| 2001 || Sven Krauss || ||
|-
| 2002 || Peter Velits ||  Dmitrij Kozontjuk ||  Igor Klak
|-
| 2003 || Peter Velits ||  Maksim Belkov ||  Zdeněk Štybar
|-
| 2004
|  Roman Kreuziger
|  Simon Špilak
|  Anders Berendt Hansen
|-
| 2005
|  Tanel Kangert
|  André Steensen
|  Rein Taaramäe
|-
| 2006
|  Martin Hačecký
|  Róbert Gavenda
|  Jakob Kratochvila
|-
| 2007
|  Michał Kwiatkowski
|  Matthias Brändle
|  Fabian Schaar
|-
| 2008
|  Michał Kwiatkowski
|  Peter Sagan
|  Eliot Lietaer
|-
| 2009
|  Łukasz Wiśniowski
|  Nikias Arndt
|  Wilco Kelderman
|-
| 2010
|  Jevgenij Sjalunov
|  Asbjørn Kragh Andersen
|  Petr Vakoč
|-
| 2011
|  Magnus Cort Nielsen
|  Aleksej Rybalkin
|  Olivier Le Gac
|-
| 2012
|  Niklas Eg
|  Søren Kragh Andersen
|  Ildar Arslanov
|-
| 2013
|  Mads Pedersen
|  Logan Owen
|  Mathieu van der Poel
|-
| 2014
|  Magnus Bak Klaris
|  Rayane Bouhanni
|  William Barta
|-
| 2015
|  Brandon McNulty
|  Adrien Costa
|  Nikolaj Ilitjev
|-
| 2016
|  Christopher Blevins
|  Jevgenij Kazanov
|  Jaka Primozic
|-
|2017
|  Idar Andersen
|  Andreas Leknessund
|  Andrea Bagioli
|-
| 2018
|  Remco Evenepoel
|  Mattias Skjelmose Jensen
|  Ludvig Aasheim
|-
| 2019
|  Hugo Toumire
|  Maurice Ballerstedt
|  Andrea Piccolo
|-
| 2020
| colspan=3 align=center|Aflyst
|-
| 2021
|  Per Strand Hagenes
|  Emil Herzog
|  Cian Uijtdebroeks
|-
| 2022
|  Emil Herzog
|  António Morgado
|  Jørgen Nordhagen
|}

Referencer 

Cykelløb i Tjekkiet
Etableret i 1965